Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Harapan (Paser), een onderdistrict van het regentschap Paser in de provincie Oost-Kalimantan
 Tanjung Harapan (Solok), een onderdistrict van het regentschap Solok in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Harapan (Meukek), een plaats in het regentschap Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Tanjung Harapan (Ipuh), een plaats in het regentschap Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Tanjung Harapan (Napal Putih), een plaats in het regentschap Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Harapan (Padang Jaya), een plaats in het regentschap Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Harapan (Semidang Gumay), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Harapan (Sungai Bahar), een plaats in het regentschap Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Tanjung Harapan (Margatiga), een plaats in het regentschap Lampung Timur in de provincie Lampung
 Tanjung Harapan (Merbau Mataram), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Tanjung Harapan (Air Putih), een plaats in het regentschap Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Harapan (Kampar Kiri), een plaats in het regentschap Kampar in de provincie Riau
 Tanjung Harapan (Sindang Danau), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Harapan (Tanjung Lubuk), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Harapan (Tanjung Raja), een plaats in het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra